Бекленевка — название населённых пунктов в России:

 Бекленевка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Бекленевка — прежнее название деревни Кукуй Михайловского района Рязанской области.